lincz (ang. lynch), samosąd – wymierzenie lub wykonanie kary przez osobę nieuprawnioną
 Charles Lynch (1736–1796) – amerykański sędzia ze stanu Wirginia
 Lincz – polski film w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza z 2010 roku